Нургю́ль Ешилча́й (; род. 26 марта 1976, Афьонкарахисар) — турецкая актриса театра и кино. Известна в таких сериалах как Вдребезги и Великолепный век. Империя Кёсем.

Биография 
Родилась в Афьонкарахисаре, Турция, в 1976 году. Изучала дипломатическое искусство в Анатолийском университете в Эскишехире. После окончания исполнила несколько главных ролей на сцене, в том числе и роль Офелии в «Гамлете» и Бланш Дюбюа в «Трамвае „Желание“».

Покинув театр, снялась в трёх турецких телевизионных драмах.

Дебютировала в кино в 2001 году. Выиграла награду за лучшую женскую роль на 45-м золотом кинофестивале Анталии.

Личная жизнь 
В 2004 году Нургюль вышла замуж за актёра кино Джема Озера: 22 мая 2005 года у супругов родился сын Осман Нежат Озёр. Однако семейная жизнь не сложилась, и Нургюль развелась с мужем в 2010 году.

С 2018 года Нургюль встречается с режиссёром Неджати Коджабаем.

Фильмы

Сериалы на ТВ

Награды 
 Golden Boll Award for Best Actress (2005)
 Golden Orange Award for Best Actress (2008)

Примечания

Ссылки 
 Биография актрисы

Деятели киноиндустрии
Выпускники Анатолийского университета
Лауреаты премии «Золотой кокон»
Лауреаты премии «Золотой апельсин»